es un actor y modelo japonés. Es representado por la agencia Japan Music Entertainment.

Filmografía

Series de televisión 
 Tensō Sentai Goseiger (TV Asahi / 2010-2011) - Alata/Gosei Red
 Ouran High School Host Club (TBS / 2011) - Mitsukuni Haninozuka
 Runaway: For Your Love (TBS / 2011) - Toshio Inui
 Fallen Angel (BS Asahi / 2012) - Kuma-chan
 Shirato Osamu no Jikenbo (TBS / 2012) - Shirato Osamu
 Kaeru no Ojo-sama (Fuji TV / 2012) - Shinobu Takagaki
 Kuro no Onna Kyoshi (TBS / 2012) - Ryohei Mochizuki
 Taira no Kiyomori (NHK / 2012) - Emperor Takakura
 Resident - 5-nin no Kenshui (TBS / 2012) - Minato Miyama
 Take Five: Oretachi wa Ai o Nusumeru ka (TBS / 2013) - Yano Shoutarou
 Summer Nude (Fuji / 2013) - Yoneda Haruo
 Eve in Love (2013)
 Shitsuren Chocolatier (Fuji / 2014) - Daisuke Nakamura
 Water Polo Yankees (Fuji / 2014) - Tomoki Kimura
 The File Of Young Kindaichi Neo (NTV / 2014) - Kentaro Kato (Ep 3-4)
 Kyou wa Kaisha Yasumimasu (NTV / 2014)
 Kazoku no Katachi (TBS / 2016) - Haruto Irie
 Ie Uru Onna (2016) - Satoshi Adachi
 Warotenka (2017) - Shin'ichi Fujioka
 Ani ni Ai Saresugite Komattemasu (NTV / 2017) - Takane Serikawa
 Final Fantasy - Dad of Light (Netflix / 2017) - Akio Inaba

Películas 
 Samurai Sentai Shinkenger vs. Go-onger: GinmakuBang!! (2010) - Gosei Red (solamente voz)
 Tensou Sentai Goseiger: Epic on the Movie (2010) - Alata/Gosei Red
 Tensou Sentai Goseiger vs. Shinkenger: Epic on Ginmaku (2011) - Alata/Gosei Red
 Gokaiger Goseiger Super Sentai 199 Hero Great Battle (2011) - Alata/Gosei Red
 Tensou Sentai Goseiger Returns (2011) - Alata/Gosei Red
 Kamen Rider × Super Sentai: Super Hero Taisen (2012) - Gosei Red (solamente voz)
 Gekijoban Oran Koko Hosutobu (2012) - Mitsukuni Haninozuka
 Ao Haru Ride (2014) - Kikuchi Toma
 Bakumatsu Kokosei (2014) - Shintaro Numata
 Mr. Maxman (2015) - Masayoshi Taniguchi
 Tsuugaku Series Tsuugaku Densha (2015) - Harukawa Tanaka
 Tsuugaku Series Tsuugaku Tochu (2015) - Harukawa Tanaka
 Kurosaki-kun no Iinari ni Nante Naranai (2016) - Takumi Shirakawa
 The Magnificent Nine (2016) - Chūnai Chisaka
 Zen'in Kataomoi (2016) - Kaname
 My Brother Loves Me Too Much (2017) - Takane Serikawa
 Ankoku Joshi (2017)
 Teiichi: Battle of Supreme High (2017) - Okuto Morizono
 ReLIFE (2017) - Ryō Yoake
 Ajin: Demi-Human (2017) - Okuyama

Anuncios 
Contact (2015)
Shiseido (2010)
Bandai (2010)
Prima Ham (2010)

Referencias

Enlaces externos  
Blog (ameba)

Actores masculinos de Japón
Personas de la prefectura de Miyagi